Ю́рис Ла́йзанс (; 6 января 1979, Рига, СССР) — латвийский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за латвийский клуб «Сконто» и российский ЦСКА.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в рижском «Сконто». Проявив себя на Кубке Содружества, попал в московский ЦСКА, где играл несколько лет в основном составе. Затем его вытеснили на скамейку запасных, и он за 4 года сменил четыре клуба, каждый из которых выступал на тот момент в Премьер-лиге: «Торпедо» (Москва), «Ростов», «Кубань», «Шинник». 15 марта 2008 года дебютировал в составе «Шинника» в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1), став автором единственного гола своей команды. Игрок не смог договориться с клубом о продлении контракта из-за финансовых задолженностей ярославцев перед игроком. Не смог игрок заключить контракт и с «Томью», перейдя в итоге в рижский «Олимп», откуда уже перебрался в «Вентспилс». Через полгода игрок вернулся в родной для себя «Сконто» под руководство Александра Старкова, который начал снова вызывать игрока в сборную Латвии. Однако не отыграв за клуб и трех месяцев, Лайзанс снова переехал в Россию — в белгородский «Салют», чтобы затем вновь вернуться в рижский клуб. В очередной раз ушёл из «Сконто» — на этот раз в воронежский «Факел», и проделал обратный путь по завершении сезона. В апреле 2014 года завершил карьеру игрока и начал работать в селекционной службе клуба российской премьер-лиги «Краснодар».

В сборной 
За сборную Латвии провёл 108 матчей, забил 15 мячей. Участник Евро-2004.

Достижения 
 Чемпион Латвии (3): 1998, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (2): 2009, 2013
 Чемпион России: 2003
 Серебряный призёр чемпионата России: 2004
 Обладатель Кубка России: 2001/02, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2004/05
 Лучший футболист Латвии: 2002
 Победитель Балтийской лиги: 2010/11

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Переход в «Вентспилс»

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тукумс 2000»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Сконто-2»